Józef Lubomirski kan syfta på:

* Józef Karol Lubomirski (1638–1702), polsk ädling
 Józef Lubomirski (1676–1732), polsk ädling 
 Józef Lubomirski (död 1755), polsk ädling 
 Józef Lubomirski (1751–1817), polsk ädling
 Józef Maksymilian Lubomirski (1839–1911), rysk hovman och franskspråkig författare